Нагаур:

 Нагаур — город в штате Раджастхан, Индия.
  Нагаур — округ в штате Раджастхан, Индия.